R.M.Patrick kan som auktorsförkortning betyda:

 Ruth Patrick
 Ruth Myrtle Patrick

Robotskapade auktorsförkortningar